Koretzky ist der Familienname folgender Personen:

 Clément Koretzky (* 1990), französischer Straßenradrennfahrer
 Victor Koretzky (* 1994), französischer Mountainbiker